Сергеевичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Сергеевичи — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Сергеевичи — деревня в Слонимском районе Гродненской области.
 Сергеевичи — деревня в Пуховичском районе Минской области.
 Сергеевичи — деревня в Кировском районе Могилёвской области.